

Geografia  
 Alghero – città della Sardegna nord-occidentale, capoluogo della Riviera del Corallo

Calcio 
 Polisportiva Alghero – principale società sportiva calcistica dell'omonima città

Enologia 
 Alghero – gruppo di vini DOC, prodotti nella Sardegna nord-occidentale

Marina Militare 
 Alghero – cacciamine della classe Gaeta della Marina Militare italiana

Musica 
 Alghero – raccolta di brani musicali della cantautrice italiana Giuni Russo
 Alghero/Occhiali colorati – singolo di Giuni Russo